Aspö peut désigner :
 Aspö, un village de Finlande ;
 Aspö, une île de Suède de l'archipel de Blekinge ;
 Aspö, une île de Suède de l'archipel de Stockholm.